И́горь Ива́нович Бо́чкин (род. 17 февраля 1957, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Игорь Бочкин родился 17 февраля 1957 года в Москве. Отец умер, когда Игорю было десять лет.

Впервые снялся в кино в возрасте пятнадцати лет в роли пионера Кузьки Журавлёва в художественном фильме «Огоньки» (1972) режиссёра Бориса Рыцарева (ассистент режиссёра заметила его в московском кинотеатре «Форум» и пригласила на кинопробы). Затем последовала ещё одна роль — Миша Башарин в детском художественном фильме «Красно солнышко» (1972).

В 1975—1977 годах проходил военную службу по призыву в рядах Советской армии, служил в танковой роте повышенной боевой готовности и вернулся в звании старшего сержанта.

В 1981 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) имени А. В. Луначарского (руководитель курса — Константин Константинович Михайлов). По окончании института был принят в труппу Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, где проработал до 1990 года.

С 1995 по 2018 годы — артист труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

В 2006 году был участником шоу «Танцы со звёздами» на канале «Россия-1».

Личная жизнь 
Первая жена — Алиса Завенягина, однокурсница по ГИТИСу, внучка генерала Авраамия Завенягина. Поженились во время учёбы на первом курсе, расстались после окончания института, в 1981 году.

Вторая жена — Светлана, дочь работника отдела пропаганды ЦК КПСС. Через полгода после рождения дочери Александры уехала вместе с ней в Испанию.

Третья жена — Светлана Зубкова. Брак продлился четырнадцать лет.

Четвёртая жена (с 2002 года) — Анна Легчилова (род. 22 декабря 1969, Минск), актриса, кинорежиссёр, сценарист. Познакомились в 2000 году, а поженились в 2002 году. В феврале 2019 года Легчилова сообщила, что супруги в 2016 году стали родителями сына. Сын Иван (род. 16.08.2016).

Творчество

Роли в театре

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя 
 «Берег» по одноимённому роману Юрия Бондарева — Княжко
 «Пролетая над гнездом кукушки» по мотивам романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи — Вождь
 «Район посадки неизвестен» по пьесе Владимира Губарева «Особый полёт» — Николай

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина 
 «Террористы» по пьесе «Праведные» Альбера Камю — Янек
 «Царь Эдип» Софокла — Эдип
 «Варшавская мелодия» Леонида Зорина — Виктор
 «Наваждение» Александра Галина — Фёдор
 2001 — «Путники в ночи» по пьесе Олега Данилова (режиссёр — Дмитрий Астрахан; премьера — 26 января 2001 года) — Сергей Куприянов, известный телеведущий, муж Ирины
 «Пули над Бродвеем», пьеса Петра Розенфельда по мотивам одноимённого киносценария Вуди Аллена — Чич
 2006 — «Прошлым летом в Чулимске» по одноимённой пьесе Александра Вампилова (режиссёр — Игорь Бочкин (режиссёрский дебют Игоря Бочкина); премьера — 23 февраля 2006 года) — Шаманов, следователь

Антрепризы 
 «LA’Театр»
 «Дура, это любовь!» по пьесе Исаака Фридберга

 Продюсерский центр «РуссАрт»
 «Заложники любви» по пьесе Натальи Демчик «Американский пленник»

 Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»
 «День палтуса» по пьесе Джона Чепмена и Дэйва Фримена

 Другие театры и агентства
 2009 — «Самая-самая», инсценировка Игоря Бочкина по пьесе Филиппа Дорена (в ролях — Игорь Бочкин, Ирина Алфёрова, Илья Соколовский, Александр Лымарев; режиссёр — Игорь Бочкин)
 2012 — «Не такой, как все» по пьесе Алексея Слаповского (в ролях — Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Светлана Тома, Ирина Цывина; режиссёр — Игорь Бочкин)

Фильмография 

{{ВФильме|1972|Огоньки|Кузька Журавлёв, пионер|5=ру}}

 Признание заслуг 

 Государственные награды Российской Федерации 
 1995 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (28 декабря 1995 года) — за заслуги в области искусства.
 2005 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (21 февраля 2005 года) — за большие заслуги в области театрального искусства.
 2017 — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 сентября 2017 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

 Общественные награды и премии 
 1996 — лауреат премии открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» в Анапе в номинации «Призы за лучшие роли» за 1996 год — за исполнение роли Олега Барханова в художественном фильме «Барханов и его телохранитель» режиссёра Валерия Лонского.
 1997 — приз за лучшую мужскую роль на II Международном фестивале актёров кино «Стожары» в Киеве (30 августа — 7 сентября 1997 года) — за исполнение роли Олега Барханова в художественном фильме «Барханов и его телохранитель» режиссёра Валерия Лонского''.
 2004 — Специальный приз «Приз зрительских симпатий» на фестивале «Бригантина» за фильм «Дунечка».

Примечания

Ссылки 
 Люди театра. У нас работали. Бочкин Игорь Иванович, Народный артист Российской Федерации. Биография, роли, фотографии, работы в театре прошлых лет, награды, упоминания в СМИ. Официальный сайт Московского драматического театра имени А. С. Пушкина // teatrpushkin.ru
 Игорь Бочкин. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Бочкин Игорь Иванович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Поздравление с юбилеем народного артиста России Игоря Бочкина. — Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграмме поздравил с 60-летием народного артиста России Игоря Бочкина. Официальный портал Мэра и Правительства Москвы // mos.ru (17 февраля 2017 года)

Старшие сержанты (СССР)
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Дети-актёры СССР